Limone se poate referi la:

 Limone sul Garda, comună în Provincia Brescia, Italia
 Limone Piemonte, comună în Provincia Cuneo, Italia